«Più che puoi» () — сингл, исполненный вокальным дуэтом — итальянским певцом Эросом Рамаццотти (итал. Eros Ramazzotti) и американской поп-исполнительницей Шер. Песня была выпущена 3 июля 2001 года компанией BMG International.

Это третий сингл из восьмого альбома Рамаццотти — «Stilelibero». Одна из наиболее известных и красивых песен Рамаццотти.

Описание 
Песня исполняется на двух языках — Рамаццотти поёт на итальянском, а Шер — на английском. В том же, 2001 году, был снят и выпущен музыкальный видеоклип на эту песню. В клипе был показан босой Рамаццотти, который сидел в пустой комнате, пел и играл на гитаре, а также Шер, которая пела в студии звукозаписи.

Также в 2007 году песня была включена в двойной альбом Эроса Рамаццотти «e²», который состоял из наилучших композиций исполнителя. На песню было сделано несколько ремиксов.

Форматы и трек-листы

European CD Maxi-Single 
CD 1 UK (74321 85214 2)
 «Più Che Puoi»;
 «Più Che Puoi» (Eros Radio Mix);
 «Più Che Puoi» (Hot Radio);
 «Lei Peró» (Live);
 «Amica Donna Mia».

CD remix 
CD 2 UK & Italy 2 x 12" Vinyl (TIME 247)
 A1. «Più Che Puoi» (Eros Radio Remix);
 A2. «Più Che Puoi» (Tee’s Club Remix);
 B1. «Più Che Puoi» (Tee’s Club II Remix);
 B2. «Più Che Puoi» (TNT Instrumental).

Чарты

Кавер-версии 
 В рамках внеконкурсного выпуска телепередачи «Достояние республики», который был приурочен в 8 марта, данную песню исполнили на русском языке Лариса Долина и Дима Билан. Они же исполнили эту песню в новогодней передаче 2006 года. Название русской версии «Ты мне спой»;
 Вояж Оксана и Валерий Горлов спели свою версию песни под названием «Не со мной»
 В 2010 году появилась новая версия песни, в которой данную композицию исполняет Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, что стало полнейшей неожиданностью для поклонников композиции;
 В рамках украинского телешоу «Звезда+Звезда» телеканала «1+1» данную композицию исполнили актриса Мария Берсенева и певица Настя Каменских.
 На телешоу «Музыкальный ринг» песню исполнили Дима Билан и Ани Лорак.
 Композиция также исполнялась на украинском конкурсе «X-Фактор».
 В 2011 году композиция была исполнена дуэтом из Польши на конкурсе «Новая волна» в Юрмале.
 Тимур Родригез исполнил песню, изобразив двух её исполнителей в одном лице в двух, схожих по формату, шоу: «ШоумаSтгоуон» и «Один в один!»
 На конкурсе «Новая волна» в Сочи Эрос исполнил эту песню вместе с Ани Лорак.

Источники

Примечания

Ссылки 
 «Più che puoi» на YouTube;
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти.

Синглы 2001 года
Песни Италии
Песни на итальянском языке
Песни на английском языке
Песни 2001 года
Музыкальные видео по алфавиту
Синглы Эроса Рамазотти